Хью́летт () — английская фамилия.

Фамилия 
 Хьюлетт, Вильям Джон (1876—1921) — британский коммунист.
 Хьюлетт, Джейми (род. 1968) — английский художник комиксов и дизайнер. Создатель известных образов Танкистки (Tank Girl) и группы Gorillaz.
  (1920—2011) — английский актёр кино и телевидения.
 Хьюлетт, Дэвид (род. 1968) — канадский актёр английского происхождения, известный по роли доктора Мередита Родни МакКея в научно-фантастических телесериалах «Звёздные врата: SG-1» и «Звёздные врата: Атлантида».
  (род. 1976) — канадская актриса кино и телевидения.
 Хьюлетт, Морис (1861—1923) — английский поэт, эссеист и писатель-историк.
  (1923—2015) — американский публичный историк.
 Хьюлетт, Уильям Реддингтон (1913—2001) — американский инженер, соучредитель компании Hewlett-Packard.
 Хьюлетт, Хильда (1864—1943) — английская женщина-лётчик, первая в стране женщина, получившая официальное право управлять самолётом.
  (род. 1984) — ирландская актриса театра, кино и телевидения.
 Хьюлетт, Элизабет (1960—2003) — американский менеджер в рестлинге, более известная как Мисс Элизабет.

Прочее 
  — поселение в штате Нью-Йорк, США.

См. также 
 Hewlett-Packard — технологическая корпорация.